Jean Lullin ist der Name folgender Personen:

 Jean Lullin (Jurist) (1619–1676), Schweizer Jurist und Politiker, Tagsatzungsabgeordneter
 Jean Lullin (1675–1750), Genfer Politiker, Enkel des Jean Lullin (Jurist)
 Jean Lullin (Ratsherr) (vor 1525–1546), Schweizer Wirt, Genfer Ratsherr und Gesandter